Kelz steht für:

 Kelz, Ortschaft der Gemeinde Vettweiß, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kelz (Lana), Hof in Lana, Südtirol

Kelz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaverius Kelz (1826–1876), österreichischer Bildhauer
 Heinrich P. Kelz (1940–2021), deutscher Phonetiker
 Julia Kelz (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Maria Barbara Kelz (1724–1798), österreichische Malerin und Textilkünstlerin
 Philip Leonhard Kelz (* 1988), deutscher Schauspieler
Siehe auch:
 Khälß